Жи́лин — русская фамилия, а также топоним. Имеет женскую форму . Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии

Известные носители

А

Б 
 Жилин, Борис Алексеевич (1900—1968) — генерал-майор инженерных войск.
 Жилин, Борис Иванович (1921—1993) — советский писатель

В 
 
 
 
 Жилин, Вячеслав Анатольевич (род. 1969) — глава городского округа Златоуст.

Г 
 Жилин, Геннадий Александрович (род. 1946) — судья Конституционного суда Российской Федерации.
 Жилин, Георгий Семёнович (1925—1997) — советский гребец, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр, Заслуженный мастер спорта СССР.

Е 
 
 Жилин, Егор Павлович (1921—1944) — Герой Советского Союза.

И 
 Жилин, Иван Яковлевич (1871—1922) — помощник начальника Главного управления всеобщего военного обучения по политчасти.
 Жилин, Игорь Фёдорович (род. 1941) — руководитель ОАО «Гродно Азот».
 Жилин, Илья Сергеевич (род. 1985) — российский волейболист.

Л 
 Жилин, Лукьян Евдокимович (1737—1789) — генерал-майор, лейб-кампанец, участник возведения на престол Екатерины II.

Н

О

П, С

Ф 
 Жилин, Фёдор Яковлевич (1693—1765) — воронежский губернатор, действительный статский советник.
 Жилин, Филипп Николаевич (1911—1987) — комбайнер Каргапольской МТС Курганской области, Герой Социалистического Труда.

Вымышленные лица 
 Жилин — главный герой рассказа Льва Толстого «Кавказский пленник».
 Иван Жилин — один из главных героев «жилинского цикла» братьев Стругацких, главный герой повести «Хищные вещи века».

Населённые пункты 
 Жилин — хутор в Новооскольском районе Белгородской области России.
 Жилин — хутор в Прохоровском районе Белгородской области России.

См. также 
 Жилины — русские дворянские роды

Примечания